Kibana může být:

 Kibana (software) – software pro vizualizaci dat
 Kibana (železniční stanice) – železniční stanice v Japonsku